

Місто:
 Сарни — Рівненська область, Сарненський район, районний центр
Села:
 Сарни — Львівська область, Яворівський район
 Сарни — Черкаська область, Монастирищенський район

Інше:
 Сарни — пункт контролю на державному кордоні України на кордоні з Білоруссю
 Сарни — залізнична станції Рівненської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці

Населені пункти та їхні частини
 Сарни — село в гміні Уленж Рицького повіту Люблінського воєводства
 Сарни — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Сарни — лісова осада в гміні Уленж Рицького повіту Люблінського воєводства

Примітки